Kaidō – antica strada del giappone del periodo Edo
 Kaido – personaggio del manga One Piece
 Kaido – nome proprio di persona estone
 Kaidō Yasuhiro – famoso lottatore di sumo